Puységur kan syfta på bland andra:

 Jacques François de Chastenet de Puységur (1656–1743), marskalk av Frankrike
 Louis Pierre de Chastenet de Puységur (1727–1807), fransk militär
 Jean Auguste de Chastenet de Puységur (1740–1815), fransk biskop
 Armand Marie Jacques de Chastenet de Puységur (1751–1825), fransk artilleriofficer, anhängare av teorin om animal magnetism